Татья́на Васи́льевна Моро́зова:

 Морозова, Татьяна Васильевна (род. 1983) — российская актриса, участница комедийного шоу «Comedy Woman».
 Морозова, Татьяна Васильевна (1943—2021) — советская и украинская шахматистка.